12-й чемпіонат України з футболу був розіграний з 7 липня 2002 року по 18 червня 2003 року. Переможцем стало київське «Динамо».

Вища ліга

Перша ліга

|}

Оскільки команда «Металург» (Запоріжжя) залишилась у вищій лізі, то команда ФК «Вінниця» залишилась в першій лізі.

Друга ліга

Група А

|}

Оскільки команда «Лукор» (Калуш), яка здобула право виступів у першій лізі, була фарм-клубом команди «Прикарпаття» (Івано-Франківськ), 
що вилетіла з першої ліги, то було прийнято рішення, що  команда «Прикарпаття» (Івано-Франківськ) залишиться в першій лізі і буде виступати під назвою «Спартак» (Івано-Франківськ), а команда «Лукор» (Калуш), буде виступати в другій лізі під назвою «Прикарпаття» (Калуш).

Група Б

|}

Група В

|}

Команда «Сталь-2» (Алчевськ) після першого кола знялася із змагань, а її суперникам зараховано технічні перемоги.

Див. також 
 Кубок України з футболу 2002—2003

Посилання
Чемпіонат України — Офіційний сайт ФФУ
12-й чемпионат Украины-2002/03 — Украинский футбол от Алексея Кобызева
Чемпионат Украины 2002-2003 — Украинский футбол от Дмитрия Трощия
Архів чемпіонатів України на сайті ukrsoccerhistory.com
XII чемпіонат України з футболу на rsssf.com (англ.)

2002 у футболі
2003 у футболі
Сезони чемпіонатів України з футболу
2002 в українському спорті
2003 в українському спорті